Cedar Rapids bezeichnet:

Städte in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Rapids (Iowa)
 Cedar Rapids (Nebraska)
 Cedar Rapids (Town), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin

Sonstiges:
 Der Titel der Filmkomödie Willkommen in Cedar Rapids (Cedar Rapids) aus dem Jahr 2011

im NRHP gelistete Objekte:
 Cedar Rapids City Hall and Library, in Cedar Rapids, Nebraska, ID-Nr. 94000654
 Cedar Rapids Post Office and Public Building, in Cedar Rapids, Iowa, ID-Nr. 82000413
 Cedar Rapids Public Library, in Cedar Rapids, Iowa, ID-Nr. 83004715